Die Saison 2011/12 der Hessenliga war die 34. Spielzeit der Fußball-Hessenliga und die vierte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga sicherte sich der 1. FC Eschborn mit sieben Punkten Vorsprung auf den KSV Baunatal. Durch den Wechsel in den Bayerischen Fußball-Verband zur Saison 2012/13 stieg auch der Tabellenvierte Viktoria Aschaffenburg auf, allerdings in die Regionalliga Bayern.

Die Abstiegsränge belegten Rot-Weiss Frankfurt und Eintracht Wetzlar. Auf dem Relegationsplatz landete der 1. FCA Darmstadt, der dort aber den Klassenerhalt schaffte.

Aus den drei Staffeln der Verbandsliga Hessen stiegen der SC Viktoria Griesheim, der FSV Braunfels und der Hünfelder SV sowie über die Relegationsrunde der FC Eddersheim auf.

Der Torschützenkönig wurde Rene Huneck vom FSC Lohfelden mit 27 Treffern. Die SpVgg Hadamar spielte nach der Fusion mit dem SC Rot-Weiß Niederhadamar in der folgenden Saison unter dem Namen SV Rot-Weiß Hadamar.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegationsrunde zur Hessenliga 
Die Relegation bestritten die drei Verbandsliga-Vizemeister TSV Lehnerz (Nord), FC Eddersheim (Mitte) und Kickers Obertshausen (Süd) zusammen mit dem 15. der Hessenliga, dem 1. FCA Darmstadt. Nach drei Spieltagen, an denen jede Mannschaft je einmal auf jede andere traf, setzten sich schließlich Darmstadt und Eddersheim durch. Der FC Eddersheim stieg damit in die Hessenliga auf, während der 1. FCA Darmstadt den Klassenverbleib erreichte. Obertshausen und Lehnerz verblieben in der Verbandsliga.

|}

|}

Weblinks 
 Hessenliga 2011/12 bei kicker.de
 Hessenliga 2011/12 bei fussballdaten.de
 Hessenliga 2011/12 bei weltfussball.de

Einzelnachweise 

2011
Hessenliga 2011/12